

Bevezető

Ez a családfa az Angol Királyságnak (amelynek – hivatalosan – Wales 1535-től a része), valamint az 1707-től, Skóciával egyesülve létrejött Nagy-Britanniának; továbbá Nagy-Britannia és Írország (1949-től Észak-Írország) Egyesült Királyságának (létrejött: 1801) az uralkodóit tartalmazza.   

Kis számok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónra lépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónra lépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

A családfa

Jegyzetek

Források
 http://www.friesian.com/perifran.htm#england – 2022. február 23.
 http://www.friesian.com/perifran.htm#saxons1 - 2022. február 23. 
 http://www.friesian.com/perifran.htm#saxons – 2022. február 23.
 http://www.friesian.com/perifran.htm#roses – 2022. február 23.
 http://www.friesian.com/perifran.htm#protect – 2022. február 23.
 http://www.friesian.com/perifran.htm#hanover – 2022. február 23.
 http://www.homar.org/genealog/index.asp – 2022. február 23.
 http://roglo.eu/roglo?lang=en – 2022. február 23.
 https://www.genealogics.org/index.php – 2022. február 23.
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/CONTENTS.htm - hozzáférés: 2022. március 2.
 https://www.friesian.com/perifran.htm#index – hozzáférés: 2022. március 2.

Lásd még 
 A Brit-szigetek uralkodóinak listája

Uralkodói családfák